Бугаевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Бугаевская волость — в составе Изюмского уезда Харьковской губернии.
 Бугаевская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.